Il doppio del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Franz Stauder che hanno battuto in finale Jan Frode Andersen e Philipp Petzschner 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  Andrés Schneiter (semifinali)
 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (semifinali)

 Karsten Braasch /  Franz Stauder (Campioni)
 Jan Frode Andersen /  Philipp Petzschner (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 2003